Beth Kodama  é escritora e ilustradora brasileira de quadrinhos. Criou juntamente com Karina Erica Horita o universo Ethora e criou o roteiro das revistas Ethora especial e Ethora "A dama de ferro".
Atualmente Beth Kodama é editora da linha Planet Manga da Panini Comics.

Autores de banda desenhada do Brasil
Editores do Brasil
Editores de banda desenhada
Ethora
Roteiristas de histórias em quadrinhos do Brasil
Brasileiros de ascendência japonesa